Глазок:
 Глазок — почка, срезаемая с растения привоя и прививаемая на подвой, у картофеля — почки на клубнях.
 Глазок — внутриклеточный органоид восприятия света в виде красного пятнышка у одноклеточных подвижных водорослей и у зооспор водорослей.
 Глазок — оптический прибор, служащий для осмотра пространства изнутри помещения без открывания двери.
 Глазок — элемент .
 Глазок (глазик) — маленький глаз.
 Глазки — полости в сыре.
 Глазок — село в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Глазок — река в Мичуринском районе Тамбовской области.

См. также